

Френч-Крік — місто, штат Нью-Йорк
 Френч-Крік Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія